Makarov může být:

 Makarov (Pracejovice) – část obce Pracejovice v okrese Strakonice
 Makarov – město na Sachalinu
 Makariv () – městečko v Kyjevské oblasti, rodiště ukrajinského metropolity a učence Dimitrije Rostovského

příjmení
 Alexej Makarov (1903–1976) – sovětský filosof a historik filosofie
 Stěpan Makarov (1848–1904) – ruský námořní velitel, admirál
Admiral Makarov (fregata) – ruská válečná loď
 Igor Makarov (* 1979), běloruský zápasník–judista, olympijský vítěz
 Nikolaj Fjodorovič Makarov (1914–1988) – sovětský konstruktér zbraní
 Oleg Makarov (1933–2003) – sovětský kosmonaut
 Sergej Makarov – více osob téhož jména a příjmení
 Vitalij Makarov (* 1974) – ruský zápasník–judista
 Antonina Makarovová (1921–1979) – sovětská popravčí, kolaborantka s nacisty
 Jekatěrina Makarovová (* 1988) – ruská tenistka
 Jelena Makarovová (* 1973) – ruská tenistka

jiný význam
 Makarov PM – sovětská pistole
 Makarov (hudební producent) – český hudební producent
 Admiral Makarov – více významů